Sahlgren ist der Familienname folgender Personen:

 Saku-Pekka Sahlgren (* 1992), finnischer Fußballtorhüter 
 Yannick Mulle-Sahlgren (* 1995), schweizerisch-finnischer Schauspieler, Sprecher und Musiker